Crea ist der Familienname folgender Personen:
 Gianni Crea (* 1938), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Vivien S. Crea (* 1952), US-amerikanische Vizekommandantin der Küstenwache

CREA steht als Abkürzung für:
 Centre de Recherches et d'Études Anthropologiques in Yaoundé, Kamerun
 Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe

Siehe auch:
 McCrea
 Cray (Begriffsklärung)

Abkürzung